Zebulon (Geórgia) — cidade no estado da Geórgia, EUA
Zebulon (Carolina do Norte) — cidade no estado da Carolina do Norte, EUA
Zebulon Pike — explorador americano

Desambiguações de topônimos